

Geografia 
Pink (Oklahoma)
Pink Hill

Música
Pink — cantora norte-americana
Pink (canção)
Pink Flag
Pink Moon
Pink Friday

Desambiguações de antropônimos
Desambiguações de cores